Sisaket (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Sisaket, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Sisaket (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Sisaket (dialect), een dialect van het Noordelijk Khmer, gesproken in Thailand